Redlands est un toponyme pouvant désigner plusieurs villes américaines :
 Redlands, ville de Californie
 Redlands, ville du Colorado

Voir aussi 
 Redland City, ville d'Australie ;
 Devon Redlands, une région naturelle de l'Angleterre.

Homonymie de toponyme